Surhed, det at noget er surt, kan henvise til flere artikler:

 Surhedsgrad – se pH
 Sur smag

Se også
 Smagssans – en sans, der bl.a. kan erkende sur smag
 Syre
 Surt
 Syltede grøntsager – også kaldet surt